Му́дьюг — значения:

 Мудьюг — остров в Белом море, вблизи устья Северной Двины.
 Мудьюг — посёлок, Приморский район, Архангельская область.
 Мудьюг (Mudyug) — портовый ледокол 1982 года постройки.

См. также 
 Мудьюга